Never the Twins Shall Meet – cortometraggio del 1932 diretto da Harold Schwartz
Never the Twins Shall Meet – cortometraggio del 2002 diretto da Sargon Benjamin